Nocken steht für:
 Nocken (Gericht), kleine Klöße als Gericht
 Felsen in der Salzach bei der Stadt Laufen (Salzach), gesprengt 1773
 ein mechanisches Element der Steuerungstechnik, siehe Nockenwelle
 Profilzapfen unter der Schuhsohle, siehe Fußballschuh

Nocken ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor Nocken (1830–1905), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Willy E. Nocken (1919–1995), deutscher Maler

Siehe auch:
 Nocke (Begriffsklärung)

pt:Came (roda)